Си́еви () — община в Финляндии, в юго-западной части провинции Северная Остроботния. Площадь общины — 800,88 км².

Население 
По данным на 2012 год население Сиеви составляет 5279 человек. Плотность населения — 6,73 чел/км². Официальный язык — финский, родной для 98,7 % населения. 0,2 % населения общины считают родным шведский язык и ещё 0,9 % — другие языки. Доля лиц в возрасте младше 18 лет — 27,7 %; лиц старше 65 лет — 14,2 %.

Населённые пункты 
На территории общины расположены следующие деревни: Йокикюля, Йюринки, Киискикя, Кирконкюля, Куконкюля, Ярвикюля, Леппяля, Сиевинкюля.

Расстояния до крупных городов 
 Хельсинки — 496 км
 Рованиеми — 357 км
 Оулу — 150 км
 Коккола — 72 км
 Нивала — 26 км
 Юливиеска — 22 км

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт провинции 

Общины Финляндии
Северная Остроботния